«Clan» hace referencia a varios artículos:

Comunidad
 Clan, grupo de gente unida por parentesco y ascendencia común.

Cine y televisión
 El Clan (película), película argentina de Pablo Trapero (2015).
 El Clan (película de 2013), película española de Jaime Falero.
 Clan (canal de televisión), canal temático infantil de Televisión Española.

Además
 Clan (videojuegos), grupo de personas organizados para participar en un videojuego.
 El Clan (banda), grupo de música.
 Clan de rovers o Roverismo, grupo de scouts.